Găgești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Găgești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui
 Găgești (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea